Francesc Brosa i Casanobas (Barcelona 1834 - Barcelona 22 de març de 1899) fou un mestre d'obres, constructor i propietari català.

Biografia 
Fill de Francesc Brosa i Mauri (1799‒1864) i de Teresa Casanobas i Moragas (1806-1859). La família provenia de Castellterçol, 50 km al nord de Barcelona; els Casanobas vivien ja en el  a la plaça de Santa Maria del Mar, a Barcelona.

Aviat començà una relació estreta entre Francesc Brosa i Elies Rogent i Amat arquitecte català. Els pares d'ambdós tenien negocis molt similars a Barcelona; mentre el pare de Francesc Brosa era magatzemista de fustes, el d'Elies Rogent tenia un magatzem de materials per a la construcció. Elies Rogent estudià arquitectura a Madrid, Francesc Brosa obtingué el títol de Mestre d'Obres a Barcelona el 18 de febrer de 1854. Mesos després, el 16 de gener de 1855, fou nomenat ajudant de l'Escola de Mestres d'Obres, on Elies Rogent ja n'era professor.

El 23 de març de 1861 es casa Francesc amb la germana menor d'Elies, Josepa Rogent i Amat, amb la que tindrà una filla, Josepa (1862-1873). Ambdues moriren aviat; la filla d'una tuberculosi pulmonar. Francesc es queda sol. El 21 de juliol de 1875 contrau nou matrimoni, aquesta vegada amb Catalina Marroig i Marroig, natural de Mallorca, amb la que tindrà cinc fills: Antònia, Teresa, Francesc, Josepa (Pepita) i Mercè.

L'activitat constructiva és intensa.> Foment, obres particulars a Gràcia, Sant Gervasi, Sarrià, Passeig de Gràcia número 49 o la Casa Bandera a la Ronda Universitat 23. L'any 1863 Elies Rogent li projecta una casa a l'Eixample, a l'espai que l'enderrocada muralla de la ciutat havia deixat lliure. S'havia parcel·lat tota la zona segons una ordenació d'Ildefons Cerdà; els solars s'adjudicaren per subhasta. Francesc compra un solar gran a l'illa 23 on construeix en una cantonada la casa que Elies li havia dibuixat, amb planta baixa i quatre pisos; la resta quedà inicialment com a jardí. Era una de les primeres cases que es construïen a l'Eixample. El carrer rebria posteriorment el nom de Sepúlveda; l'edifici (número 172 del carrer) es conserva encara l'any 2009 tal com el dibuixà Elies Rogent, exceptuant la cornisa superior la qual en el projecte tenia petites arcades d'estil romànic.

Francesc col·labora en la construcció de la Universitat de Barcelona (l'actual Edifici Històric de la UB) una de les grans obres d'Elies Rogent, tanmateix com en la reconstrucció del Monestir de Ripoll que també dirigia Elies. L'any 1886 construeix el panteó per a la pròpia família al Cementiri del Sud-oest inaugurat tres anys abans. Les restes dels avantpassats de les famílies Brosa, Casanobas i Marroig són traslladades d'altres cementiris al nou panteó.

La seva activitat com a propietari augmenta amb el pas dels anys, tot adquirint terrenys a l'Eixample, al costat de la Diagonal. Per el temps de vacances i descans compra un mas de començaments del  als afores de Tiana, al costat de l'Ermita de la Mare de Déu de l'Alegria, des d'on es contempla el mar i a la llunyania en direcció sud inclús la Ciutat Comtal. Can Brosa es convertiria en un lloc de trobades familiars amb els Marroig, els Albanell, els Segalà, els Mas i els Palau.

<p style="clear:left">

<p style="clear:left">Elies Rogent morí el 21 de febrer de 1897. En la processó des de l'església de Betlem fins al cementiri, estaven representades totes les forces vives de la ciutat. Juntament amb les Autoritats Acadèmiques, Francesc Brosa sosté una de les “gases” del fèretre en representació de la família. Encara que el matrimoni amb la Josepa Rogent restava al passat, no havia disminuït el lligam entre ambdues famílies.

<p style="clear:left">El 22 de març de 1899, dos anys més tard i per causa d'una oclusió intestinal, morí també Francesc Brosa i Casanobas a l'edat de 65 anys, a la seva casa del Carrer Pelai. La seva dona, Catalina, viurà fins a 1932, fent-se’n càrrec de la família i de les finques a Barcelona i a Tiana.

Referències

Bibliografia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mestres d'obres catalans
Morts a Barcelona
Empresaris barcelonins contemporanis
Naixements del 1834